Niemiecka nazwa następujących miejscowości w Polsce:
 Michalice
 Michelsdorf Kr. Waldenberg: Michałkowa
 Michelsdorf Kr. Lüben: Michałów (powiat polkowicki)
 Michelsdorf bei Liebau: Miszkowice
 Michałów (województwo lubelskie)

Niemiecka nazwa wsi w Siedmiogrodzie:
 Michelsdorf (an der Kokel): Veseuş (Szásznagyvesszős)
 Michelsdorf (bei Marktschelken): Boarta (Mihályfalva)

Zobacz też:
 Micheldorf